Оливье () — имя и фамилия французского происхождения.
 Оливье — популярный в России салат.
 Оливье — лунный кратер.

Фамилия 
 Оливье, Альбер (1915—1964) — французский историк, писатель, журналист и участник Сопротивления.
 Оливье, Винанд (род. 1983) — южноафриканский регбист.
 Оливье, Габриэль Раймон Франсуа (1753—1823) — французский юрист, преподаватель, научный писатель.
 Оливье, Генрих (1783—1848) — немецкий художник: живописец-акварелист, рисовальщик и литограф.
 
 Оливье, Жозеф (1874—1901) — французский регбист, чемпион летних Олимпийских игр (1900).
 Оливье, Жюст (1807—1876) — швейцарский поэт, писатель, журналист, педагог.
 Оливье, Лоренс (1907—1989) — британский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер.
 Оливье, Людвиг Генрих Фердинанд (1759—1815) — швейцарский учёный-педагог, научный писатель и филантроп, работавший в Германии.
 Оливье, Фердинанд Иоганн фон (1785—1841) — немецкий художник. Сын Людвига Генриха Фердинанда Оливье.
 Оливье, Люсьен (1838—1883) — повар, создатель салата «Оливье».
 Оливье, Мишель Бартелеми (1712—1784) — французский художник.
 Оливье, Монтсеррат (род. 1966) — мексиканская телеведущая, фотомодель и актриса.
 Оливье, Пьер (1890—?) — бельгийский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Оливье, Стефанус Петрус (1915—1998) — южноафриканский педагог, первый ректор Дурбанского университета.
 Оливье, Теодор (1793—1853) — французский математик и механик.
 Оливье, Урбэн (1810—1888) — швейцарский писатель.
 Оливье, Чарльз (1884—1975) — американский астроном.
 Оливье, Эдит (1872—1948) — британская писательница.
 Оливье, Эжен (1881—1964) — французский медик, спортсмен-фехтовальщик и коллекционер.
 
 Оливье, Эрнест (1844—1914) — французский энтомолог и ботаник.
 Оливье д’Анжер, Шарль-Проспер (1796—1845) — французский врач.
 Оливье де Корансе, Гийом (1734—1810) — французский журналист и издатель.

Имя 
 Оливье — персонаж «Песни о Роланде», ближайший друг Роланда.
 Оливье Басселен — нормандский мельник и поэт XV века.

См. также